Активное шумоподавление — способ устранить нежелательный шум с помощью наложения, в противофазе, специально сгенерированного звука.

Принцип работы 

Звук — это P-волна, которая состоит из двух стадий: сжатие и разрежение. Шумоподавляющий динамик издаёт звуковую волну с той же амплитудой, но с перевернутой фазой (антифаза) исходного звука. Волны в процессе интерференции складываются  и подавляют друг друга.

История 
 1934 — первый патент на систему управления шумом был выдан изобретателю Полу Люгу (Paul Lueg). Номер патента США — 2,043,416. В патенте описано как погасить синусоидальные сигналы и произвольные звуки в области вокруг громкоговорителя путём инвертирования полярности.
 1950-е —  создал системы подавления шума в вертолётах и кабинах самолётов. Патенты США: 2,866,848; 2,920,138; 2,966,549.
 1957 — Уиллард Микер разработал схему и рабочую модель системы активного шумоподавления, которая применяется в накладных наушниках. Она подавляла шум на полосе частот от 50 до 500 Гц с максимальным затуханием около 20 дБ.
 1986 — Дик Рутан и Джина Игер использовали прототип гарнитуры, построенный профессором Массачусетского института доктором Амаром Боуз (Bose), во время своего беспосадочного полёта вокруг Земли.

Ссылки 
 BYU physicists quiet fans in computers, office equipment
 Anti-Noise, Quieting the Environment with Active Noise Cancellation Technology, IEEE Potentials, April 1992
 Christopher E. Ruckman’s ANC FAQ
 Конструкция наушником с АШ
 Принципы и эксперименты с Активным шумоподавлением на компьютере
 шумовой радар

Примечания

Литература 
 Кузнецов А. Н., Поливаев О. И. Перспективы использования систем активного шумоподавления //ВЕСТНИК. — 2010. — №. 1. — С. 46.
 Балагуров А. В., Тюрин А. П. Моделирование аналоговой системы активного шумоподавления //Защита от повышенного шума и вибрации: сб-к докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием/под ред. НИ Иванова. — 2013. — С. 285—289.

Звук
Шумоподавление
Предупреждение нарушения слуха